Влади́мир Сафро́нов:
 Сафронов, Владимир Александрович (1934—1999) — советский историк и археолог.
 Сафронов, Владимир Алексеевич (род. 1940) — советский и российский актёр.
 Сафронов, Владимир Иосифович (1952—2021) — советский гимнаст.
 Сафронов, Владимир Константинович (1934—1979) — советский боксёр.
 Сафронов, Владимир Сергеевич (1939—2006) — советский и российский художник. Примечания